Гайнц Веверс (1927—2008) — німецький футболіст, що грав на позиції захисника за клуб «Рот Вайс» (Ессен), а також національну збірну Німеччини. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Ліке Веверс (* 1991) — нідерландська гімнастка. Учасниця Олімпійських ігор. Переможниця та призерка Європейських ігор.
 Пауль Веверс (1907—1941) — німецький каноїст. Переможець Олімпійських ігор-1936.
 Санне Веверс (* 1991) — нідерландська гімнастка, олімпійська чемпіонка 2016 року, призерка чемпіонату світу та Європи.
 Веверс Ян Янович (1899—1978) — радянський спецслужбіст, перший голова Комітету державної безпеки Латвійської РСР (1954—1963).